Helmut Müller (voetballer, 1925) (1925-2006), Duits voetballer
 Helmut Müller (voetballer, 1937) (1937), Oost-Duits voetballer
 Helmut Müller (voetballer, 1953) (1953), Duits voetballer

Zie ook 
Helmut Müller (doorverwijspagina)